Japans curlingteam (mannen)
Japans curlingteam (vrouwen)
Japans curlingteam (gemengd)
Japans curlingteam (gemengddubbel)